Liste de fotbaliști
Lista